Чемпионат мира по пляжному волейболу 2013 года прошёл в польском городе Старе-Яблонки с 1 по 7 июля под эгидой FIVB. В мужском разряде приняло участие 48 пар из 22 стран, в женском 48 пар из 24 стран. Чемпионами у мужчин стала пара из Нидерландов Александр Браувер и Роберт Меувесен, а у женщин китаянки Сюэ Чэнь и Чжан Си, которые два года назад стали бронзовыми призёрами мирового первенства.

Медальный зачёт

Страны-участницы 
В скобках указано количество спортсменов

 (6) 
 (10) 
 (2) 
 (2) 
 (16) 
 (2) 
 (4) 
 (16) 
 (2) 
 (6) 
 (8)

 (6) 
 (6) 
 (2) 
 (8) 
 (2) 
 (2) 
 (18) 
 (2) 
 (2) 
 (14)

 (8) 
 (2) 
 (16) 
 (2) 
 (2) 
 (2) 
 (8) 
 (2) 
 (12) 
 (2)

Соревнование

Мужчины

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа J

Группа K

Группа L

Группа M

Рейтинг пар, занявших третьи места в группах

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Женщины

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа J

Группа K

Группа L

Группа M

Рейтинг пар, занявших третьи места в группах

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIVB

2013
Спорт в Польше в 2013 году
Чемпионаты мира в Польше
2013 год в пляжном волейболе
Июль 2013 года
Международные соревнования по волейболу в Польше